La Temporada 1886 de la Liga Nacional fue la décimo primera temporada de la Liga Nacional.

Los Chicago White Stockings lograron su sexto campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1886
Estados Unidos en 1886
Deporte en 1886